Халонг:
 Халонг — город во Вьетнаме.
 Халонг — залив во Вьетнаме.

Тайфуны, названные в честь залива:
 Халонг (тайфун, 2002)
 Халонг (тропический шторм, 2008)
 Халонг (тайфун, 2014)
 Халонг (тайфун, 2019)